Tartaki (; ) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Leśna.

Przypisy

Bibliografia 
 

Wsie w rejonie baranowickim